

Красносельське сільське поселення — сільське поселення, Вигоницький район, Брянська область
 Красносельське сільське поселення — сільське поселення, Ніколаєвський район, Хабаровський край